Korpus armijny Wojska Polskiego:
 12 Korpus Armijny (LWP) – ze sztabem w Rzeszowie

Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 12 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XII Korpus Armijny (niemiecki)